Das Juniorinnendoppel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinmem waren Corina Morariu und Ludmila Varmužová, die das Turnier auch in diesem Jahr gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1995